otturatore, in fotografia, indica un dispositivo temporizzato per regolare l'esposizione della pellicola
 otturatore, nelle armi da fuoco, un congegno utilizzato nelle armi a retrocarica
 otturatore, in idraulica, un congegno che interrompe il flusso in una conduttura

Altri progetti